Объект 574 — легкобронированная самоходная артиллерийская установка АСУ-57П, разработанная в КБ ММЗ
 К-73 — легкобронированная самоходная артиллерийская установка АСУ-57П, разработанная в ОКБ ИК